Джакоби Джонс () (род. ) — американский футболист, выступающий за футбольную команду НФЛ «Балтимор Рэйвенс» на позиции уайд ресивера.
Был выбран «Хьюстон Тексанс» на драфте 2007 года в 3 раунде под номером 73. В 2012 году перешёл в «Балтимор Рэйвенс».

Победитель Супербоула XLVII.

Статистика на приёме и на выносе

Статистика в регулярных сезонах 

|2007||23||HOU||WR||12||14||3||24||15||149||9,9||0||9||26||1,1||10,6||62,5%||6,2||3||-1||0||1||4||-0,3||-0,1||0,2||18||8,2||148||0||2
|-
|2008||24||HOU||||12||16||0||5||3||81||27,0||0||2||45||0,2||5,1||60,0%||16,2||1||-5||0||0||-5||-5,0||-0,3||0,1||4||19,0||76||0||4
|-
|2009||25||HOU||WR||12||14||1||40||27||437||16,2||6||19||45||1,9||31,2||67,5%||10,9||3||22||0||1||17||7,3||1,6||0,2||30||15,3||459||6||2
|-
|2010||26||HOU||WR||12||15||7||78||51||562||11,0||3||30||47||3,4||37,5||65,4%||7,2||2||7||0||1||10||3,5||0,5||0,1||53||10,7||569||3||1
|-
|2011||27||HOU||WR||12||16||10||65||31||512||16,5||2||23||80||1,9||32,0||47,7%||7,9||4||17||0||1||15||4,3||1,1||0,3||35||15,1||529||2||2
|-
|style="background:#afe6ba"|2012*+||28||BAL||WR||12||16||3||55||30||406||13,5||1||16||47||1,9||25,4||54,5%||7,4||1||6||0||0||6||6,0||0,4||0,1||31||13,3||412||1||2
|-
|2013||29||BAL||WR||12||12||9||68||37||455||12,3||2||20||66||3,1||37,9||54,4%||6,7||2||0||0||0||4||0,0||0,0||0,2||39||11,7||455||2||0
|-
|2014||30||BAL||||12||16||0||18||9||131||14,6||0||6||31||0,6||8,2||50,0%||7,3||3||16||0||2||11||5,3||1,0||0,2||12||12,3||147||0||4
|-
|2015||31||2 команды||||||9||0||0||0||0||||0||||0||0,0||0,0||||||||||||||||||||||0||||0||0||3
|-
|||||PIT||||13||4||0||0||0||0||||0||||0||0,0||0,0||||||||||||||||||||||0||||0||0||3
|- style="background-color: #E0E0E0; font-weight:600; font-style:oblique; border:2px solid black"
|colspan="5"|Карьера||128||33||353||203||2733||13,5||14||125||80||1,6||21,4||57,5%||7,7||19||62||0||6||17||3,3||0,5||0,1||222||12,6||2795||14||20
|- style="font-style:oblique"
|5 лет||||HOU||||||75||21||212||127||1741||13,7||11||83||80||1,7||23,2||59,9%||8,2||13||40||0||4||17||3,1||0,5||0,2||140||12,7||1781||11||11
|- style="font-style:oblique"
|3 года||||BAL||||||44||12||141||76||992||13,1||3||42||66||1,7||22,5||53,9%||7,0||6||22||0||2||11||3,7||0,5||0,1||82||12,4||1014||3||6
|}

Статистика в плей-офф 

|2011||27||HOU||WR||12||2||0||0||0||0||||0||0||0||0,0||0,0||||||||||||||||||||||0||||0||0||2
|-
|style="background:#afe6ba"|2012*+||28||BAL||WR||12||4||1||12||5||147||29,4||2||3||70||1,3||36,8||41,7%||12,3||||||||||||||||||5||29,4||147||2||1
|-
|2014||30||BAL||WR||12||2||||1||1||3||3,0||0||0||3||0,5||1,5||100,0%||3,0||||||||||||||||||1||3,0||3||0||0
|- style="background-color: #E0E0E0; font-weight:600; font-style:oblique; border:2px solid black"
|colspan="5"|Карьера||8||1||13||6||150||25,0||2||3||70||0,8||18,8||46,2%||11,5||||||||||||||||||6||25,0||150||2||3
|}

Игроки в американский футбол США
Уайд ресиверы
Игроки «Хьюстон Тексанс»
Игроки «Балтимор Рэйвенс»
Игроки «Сан-Диего Чарджерс»
Игроки «Питтсбург Стилерз»
Выпускники Колледжа Лейн